Sezon 2018/2019 był dla Motoru Lublin 12. sezonem na czwartym szczeblu ligowym. W trzydziestu czterech rozegranych spotkaniach, Motor zdobył 70 punktów i zajął 3. miejsce w tabeli. Trenerami zespołu byli Marcin Sasal, Robert Chmura i Robert Góralczyk. Najlepszym strzelcem zespołu był obrońca, Tomasz Brzyski, zdobywca 9 bramek.

Przebieg sezonu 

Tuż po zakończeniu sezonu 2017/2018 zawodnikiem Motoru został Michał Wołos (poprz. Chełmianka Chełm). 29 czerwca 2018 trenerem Motoru został Mariusz Sawa. Tego samego dnia kontrakt z klubem podpisał Tomasz Brzyski (poprz. Sandecja Nowy Sącz). Ponadto do drużyny dołączyli Piotr Darmochwał, Dawid Pożak, Irakli Meschija, występujący poprzednio w Wiśle Puławy, Grzegorz Bonin (poprz. Górnik Łęczna), Adrian Olszewski (poprz. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski), Michał Gałecki (poprz. Sandecja Nowy Sącz), Michal Ranko (poprz. FK Senica) oraz Robert Majewski (poprz. MKS Piaseczno), a także Dawid Kamiński. Profesjonalne kontrakty podpisali juniorzy Maksymilian Cichocki, Jakub Buczek, Rafał Dobrzyński, Cezary Pęcak, Rafał Dusiło, Wiktor Kłos i Kamil Kumoch.

17 września 2018, po porażce 3:5 z Hutnikiem Kraków, Mariusz Sawa został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu Motoru. Zastąpił go dotychczasowy drugi trener – Robert Chmura. Kontrakt Sawy z klubem został rozwiązany 28 września 2018. 8 października 2018 pierwszym trenerem zespołu został Robert Góralczyk. Rundę jesienną Motor zakończył na 5. miejscu, ze stratą pięciu punktów do lidera Hutnika Kraków. W przerwie zimowej z klubu odeszli Patryk Słotwiński i Irakli Meschija, a Piotr Darmochwał został wypożyczony do końca sezonu do Avii Świdnik.

Piłkarze Motoru do treningów powrócili 7 stycznia 2019. W przerwie zimowej do drużyny dołączyli: Mateusz Majewski (poprz. Ruch Chorzów), Kamil Poźniak (poprz. Puszcza Niepołomice) i Bartosz Waleńcik (poprz. Górnik Łęczna). Do końca sezonu wypożyczono z Górnika Łęczna Kamila Pajnowskiego. Ze względu na mające się odbyć na przełomie maja i czerwca 2019 piłkarskie mistrzostwa świata do lat 20, w ramach których na Arenie Lublin zostanie rozegranych dziewięć meczów, dwa ostatnie spotkania ligowe, z Wiślanami Jaśkowice i Podhalem Nowy Targ Motor rozegra na stadionie Hetmana w Zamościu. Na tydzień przed rozpoczęciem rundy wiosennej Motor pokonał w finale Pucharu Polski na szczeblu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Wisłę Puławy po rzutach karnych 3:1; w regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Mecz rozegrany został w Puławach. 

Rundę wiosenną Motor rozpoczął od ośmiu zwycięstw z rzędu. 28 kwietnia, w meczu rozegranym w ramach 26. kolejki, lubelski zespół przegrał w Sieniawie z tamtejszym Sokołem 0:1, po czym strata do liderującego Podhala Nowy Targ wzrosła do siedmiu punktów. Ostatecznie Motor zakończył rozgrywki na 3. miejscu. Po zakończeniu sezonu z zespołu odszedł trener Robert Góralczyk, który objął funkcję dyrektora sportowego w II-ligowym GKS-ie Katowice.

Czołówka tabeli 

 Kolejka po kolejce 

 zwycięstwo  remis  porażka

Mecze sparingowe

Mecze ligowe w sezonie 2018/2019

Kadra

Uwagi

Przypisy 

Motor Lublin
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie